Резек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Резек, Якуб (род. 1998) — чешский футболист, полузащитник чешского клуба «Словацко».
 Резек, Ян (род. 1982) — чешский футболист, полузащитник клуба «Пршибрам».